Никола́й Соловьёв: Соловьёв, Николай Александрович (1838 — ???) — русский диакон, преподаватель, протоиерей, священник и церковный историк.
 Соловьёв, Николай Алексеевич (1921—?) — советский футболист.
 
 Соловьёв, Николай Владимирович (1925—2002) — Герой Социалистического Труда, бригадир слесарей. 
 Соловьёв, Николай Всеволодович (1829—1884) — барон, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Соловьёв, Николай Георгиевич (род. 1949) — генерал-полковник юстиции.
 Соловьёв, Николай Дмитриевич (род. 1950) — советский хоккеист и хоккейный тренер.
 Соловьёв, Николай Ефимович (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 
 Соловьёв, Николай Михайлович (род. 1952) — российский писатель, журналист.
 
 
 Соловьёв, Николай Феопемптович (1846—1916) — композитор, музыкальный критик, педагог.
 Соловьёв, Николай Яковлевич (1845—1898) — русский драматург.